Het ITU wereldkampioenschap triatlon 2005 werd gehouden van 10 september in Gamagōri, Japan.

Uitslagen

Elite mannen

Elite vrouwen

Neo-senioren mannen

Neo-senioren vrouwen

Junioren mannen

Junioren vrouwen

Triatlon in 2005
Wereldkampioenschap triatlon op de olympische afstand
Triatlon
Sport in Chubu
Prefectuur Aichi